Эйда:

 Эйда — город в округе Норман, штат Миннесота, США.
 Эйда — один из сорока четырёх округов штата Айдахо.

См. также 
 Ада